Schaffner (Schafner, Shaffner) può riferirsi a:
 Franklin Schaffner
 Hans Schaffner